Watson je priimek več oseb:
 Gilbert France Watson, britanski general
 Norman Vyvyan Watson, britanski general
 James Craig Watson, kanadsko-ameriški astronom
 James Dewey Watson, ameriški molekularni biolog, ki je skupaj s Francisem Crickom in Mauriceom Wilkinsom odkril strukturo DNK
 John B. Watson, ameriški psiholog, utemeljitelj behaviorizma
 John H. Watson, tudi Dr. Watson, fiktivni lik v detektivskih zgodbah o Sherlocku Holmesu pisatelja Arthura Conana Doyla
 John Marshall Watson, britanski dirkač Formule 1
 Daril Gerard Watson, britanski general
 tudi Watson, IBM-ov računalnik, ki zna odgovarjati na vprašanja